Міряна Лучич-Бароні була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Анніка Бек.

Бек зрештою виборола титул, перемігши у фіналі Олена Остапенко з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Coupe Banque Nationale
2015